Louse Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Louse Island (Hancock County, Maine)
 Louse Island (Penobscot County, Maine)
 Louse Island (North Carolina)
 Louse Island (Oregon)